

Cinema 
 Stardust – film del 1922 diretto da Hobart Henley
 Stardust – film del 1937 diretto da Melville W. Brown
 Stardust – film del 1974 diretto da Michael Apted
 Stardust – film del 2007 diretto da Matthew Vaughn
 Stardust – cortometraggio del 2010 diretto da Nicolas Provost
 Stardust – film del 2020 diretto da Gabriel Range

Fumetti 
 Stardust – supereroina della AC Comics
 Stardust – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Libri 
 Stardust – romanzo di Robert B. Parker del 1990
 Stardust – romanzo illustrato di Neil Gaiman e Charles Vess del 1998

Musica 
 Stardust – standard musicale di Hoagy Carmichael
 Stardust – programma radiofonico dell'emittente m2o
 Ziggy Stardust – alter ego di David Bowie
 Stardust – gruppo French house
 Stardust – album del 1963 di John Coltrane
 Stardust – album del 1978 di Willie Nelson
 Stardust – album del 1996 di Natalie Cole
 Stardust – singolo del 2003 di Martin Lee Gore
 Stardust – album del 2012 di Lena
 Stardust – singolo del 2012 di Lena
 Stardust – singolo del 2013 di Mika
 Stardust – album del 2022 di Yung Lean

Altro 
 Stardust – sonda spaziale della NASA lanciata nel 1999 per studiare la cometa Wild 2
 Stardust Resort & Casino – teatro di Las Vegas, costruito nel 1952 ed abbattuto nel 2007
 Stardust – ex wrestler della WWE
 Stardust – videogioco shoot 'em up
 Stardust virus – virus per computer